Сан-Миниато-аль-Монте ( — Базилика Святого Миния на горе) — базилика аббатства Сан-Миниато, одного из пяти аббатств во Флоренции, столицы Тосканы в центральной Италии. Расположена на горе, на одном из самых высоких мест в городе, и является одним из лучших образцов романо-флорентийского стиля. Имеет титул малой базилики (basilica minore).

История 
Святой Миниас (Мина Флорентийский, Миниато) почитается первым флорентийским святым мучеником. Согласно легенде, он был армянским принцем (в иной версии греческим торговцем), поначалу богатым, жестоким и расточительным. Одумавшись и совершив покаянное паломничество в Рим, он удалился в пещеру около Флоренции, где стал вести отшельническую жизнь. Святой Мина оставался там до того времени, когда император Деций около 250 года решил предать его мученической смерти вместе с другими восемью христианами. Дикие звери отказались разрывать Миниато на куски, а огонь гас, и тогда святому отрубили голову. Согласно житию, мученик поднял голову, покинул место казни с головой в руке, переплыл на другую сторону реки Арно и отправился умирать в родную пещеру на место своего отшельничества и нынешней базилики на горе Флорентийской (Mons Florentinus). Впоследствии, приблизительно в IV веке, там воздвигли капеллу. Гора получила название Монте алле Крочи ( — Гора Креста).

Строительство церкви началось в 1018 году при епископе Алибрандо (Гильдебранде). Церковь принадлежала женскому монастырю бенедиктинского ордена. В 1373 году церковь и монастырь перешли в ведение мужского монастыря Оливетанской ветви Бенедиктинского ордена «Монте Оливето». Монахи живут там и в наше время.

В комплекс монастыря входит базилика с колокольней XVI века, незавершённой и поврежденной во время осады Флоренции в 1530 году, бывшая летняя резиденция епископов Флоренции (Епископальный дворец по правую сторону от церкви, 1295—1320), госпиталь, крепостные сооружения и мемориальное кладбище. К базилике на вершине горы ведёт широкая мраморная лестница.

Архитектура 
Базилика имеет три нефа, центральный перекрыт по средневековому обычаю двускатной кровлей. Западный фасад базилики завершается треугольным фронтоном с орлом на вершине, восседающим на мешке с шерстью: эмблема гильдии торговцев шерстью (Arte di Calimala), которая отвечала за финансирование строительства с 1288 года. Фасад представляет собой типичное произведение романо-флорентийского стиля, он облицован разноцветными плитами белого и тёмно-зелёного мрамора («змеевика» из Прато), составляющими причудливый геометрический рисунок (opus reticulatum) в икрустационном стиле. Нижний ярус был перестроен в XVI веке наподобие «ложной аркады по колоннам» с пятью полуциркульными арками, опирающимися на полуколонны коринфского ордера. Средняя и две крайние арки имеют дверные проемы, а две промежуточные украшены панелями, составленными из разноцветного мрамора и повторяющими мотив двустворчатой двери.

Примечательно, что весь фасад (без треугольного фронтона и боковых скатов), как и в церкви Санта-Мария-Новелла (проект Л. Б. Альберти), точно вписывается в три модульных квадрата: два внизу и третий наверху (реконструкция Р. Виттковера). В целом композиция нижнего яруса следует традиции аркад, начало которой во Флоренции послужило творчество Филиппо Брунеллески. Верхний ярус включает прямоугольное окно, обрамлённое наличником с двумя колонками, поддерживаемыми мраморными львиными головами, увенчанными тимпаном, в центре которого находится инкрустация в виде вазы между двумя голубями. Над окном расположена мозаика XII века «Христос между Мадонной и Св. Миниато» (1260).

В 1520-х годах Баччо д’Аньоло соорудил новую колокольню взамен рухнувшей. Но она также осталась незавершённой. Во время осады города в 1530 году испано-имперскими войсками Микеланджело превратил монастырь и колокольню в крепость.

… Спас он колокольню Сан Миньято, то есть башню, которая, как это ни странно, двумя пушками поражала вражеский лагерь, откуда вражеские бомбардиры, начав ее обстреливать тяжелыми орудиями, чуть не разбили ее и наверное ее бы разрушили, если бы Микеланджело, подвесив на веревках мешки с шерстью и толстые матрасы, не защитил её так, что она до сих пор ещё стоит 

Работы возобновились после войны, колокольня была закончена в 1535 году, но она так и осталась без навершия.

Лестница Данте 
К вершине «Горы Креста» (), на которой расположена церковь, ведёт лестница в 308 ступеней (в несколько маршей, старые ступени частично сохранились). По преданию, по этой лестнице на гору поднимался Данте Алигьери, дабы «утвердиться в духе». По правой стороне лестницы сохранилось девять больших деревянных крестов, символизирующих «стояния» () Крестного пути Христа на Голгофу. Слева, при вступлении на лестницу, укреплена мраморная доска с высеченной по-итальянски надписью — строками из «Божественной комедии» Данте:
 Как если вправо мы на холм идём,
 Где церковь смотрит на юдоль порядка
 Над самым Рубаконтовым мостом,
 И в склоне над площадкою площадка
 Устроены ещё с тех давних лет,
 Когда блюлась тетрадь и чтилась кадка…
 («Чистилище», XII, 100—105)
В конце века лестница была частично обновлена итальянским архитектором Джузеппе Поджи.

Интерьер 
Внутри стены базилики, как и снаружи, облицованы двуцветным мрамором в инкрустационном стиле. Храм не имеет трансепта. Главный неф отделён от боковых аркадами на мраморных колоннах коринфского ордера. Потолок главного нефа, что характерно для романской архитектуры, не подшивной, а с открытыми стропилами, которые ярко расписаны в тосканских традициях растительным орнаментом (XIV в.).

Пол центрального нефа в 1207 году выложен мраморной мозаикой со знаками Зодиака и астрологическими символами животных. В часы флорентийского солнечного полудня в день летнего солнцестояния знак созвездия рака освещается через окно храма солнечным лучом.

На стенах сохранились фрагменты фресок XIII—XIV веков. В конхе апсиды — большая мозаика, представляющая Христа на троне в образе Пантократора, справа от Него — Богоматерь, слева король Армении (Rex Ermenie), подносящий Христу корону (1297). У подножия трона Христа — символы четырёх евангелистов.

В восточной оконечности главного нефа — Капелла Распятия (Cappella del Crocefisso, 1448), выполненная необычно, в форме табернакля с цилиндрическим сводом по рисункам Микелоццо ди Бартоломео и навершием с орлом, вторящими одновременно и полукружию апсиды, и изображению орла на фасаде храма. Иконы алтаря с образом Святого Миниато написал Аньоло Гадди.

Но самое необычное в интерьере базилики — пресбитерий (1207). Он непосредственно примыкает к апсиде, приподнят на колоннах и образует второй этаж (антресоль) алтарной части, там же находится амвон (кафедра, 1207), или пульпит ( — помост, подмостки), романского типа и темплон, облицованные мелкими кусочками зелёного, синего, розового, чёрного мрамора в стиле косматеско. Причём средневековые мотивы сочетаются с почерпнутыми из античности: вырезанными из мрамора йониками и бусами. На пресбитерий ведут две боковых лестницы. Третья спускается вниз, в крипту.

Под пресбитерием находится вход в крипту перекрытую сводами на колоннах, где в алтаре XI века в небольшом мраморном ковчеге хранятся останки Св. Миниато. Колонны и капители выполнены из различных материалов (рифлёный мрамор, гладкий мрамор, камень «пьетра-серена», терракота). На капителях до сих пор сохранились следы позолоты, выполненной в 1342 году. На сводах и стенах крипты можно видеть остатки фресок работы Таддео Гадди (1341).

Справа от пресбитерия имеется проход в Сакристию, расписанную фресками Спинелло Аретино (1387) со сценами истории Святого Бенедикта.

Капелла кардинала Португальского (La Cappella del Cardinale del Portogallo) 
Капелла кардинала Португальского, или капелла Святого Иакова (Сappella di San Giacomo), представляет собой выдающийся памятник искусства эпохи итальянского Возрождения. Она находится в левом, северном нефе церкви, создана между 1459 и 1467 годами в память о кардинале Джакомо ди Лузитания (Giacomo di Lusitania), архиепископе Лиссабона, учёном-гуманисте, племяннике португальского короля и посланнике Ватикана, путь которого пролегал через Флоренцию, где он умер в 1459 году. Кардинал завещал похоронить себя в этой церкви. Капелла спроектирована Антонио Росселлино вместе с братом Бернардо Росселлино, автором скульптурного убранства надгробия (1461). Алтарь и часть росписей выполнены Антонио и Пьеро дель Поллайоло (алтарь хранится в галерее Уффици, в капелле установлена копия).

Сцена Благовещения Марии, «Четыре евангелиста и четыре Отца Церкви» в верхней части торцовой стены капеллы, напротив надгробия, принадлежит Алессио Бальдовинетти и представляет собой выдающееся произведение флорентийского кватроченто. Сводчатый потолок капеллы сплошь облицован блестящей глазурованной майоликой работы Луки делла Роббиа (1467). В центре плафона — голубь Святого Духа, а в круглых медальонах по углам — символы добродетелей кардинала ((Умеренность, Благоразумие, Справедливость и Сила). Мраморное епископское кресло — работа Антонио Росселлино (1466 года). Стены, пол, пилястры создают торжественный колорит за счёт облицовки серым камнем «пьетра-серена» и мраморной мозаики «косматеско». Ранее в капелле было много позолоты (не сохранилась, как и деревянные кресла, и дорогая утварь).

Монастырь 

Рядом с церковью находится монастырь, здания которого были спроектированы Бернардо и Антонио Росселлино в 1426 году и построены в 1443—1456 годах. Как и при строительстве базилики средства предоставила Гильдия торговцев шерстью (Arte di Calimala). Монастырь окружён защитными стенами, первоначально построенными Микеланджело, во время осады в 1530 году и обращёнными в настоящую крепость с помощью Козимо I Медичи.

Известно также, что в 1455 году Паоло Уччелло расписывал трапезную аббатства с историями святых отшельников. выполненных в сотрудничестве с Антонио ди Папи, возможно, в качестве подарка (или по завещанию) от частного лица. Фрески были покрыты записями, но позднее раскрыты, в том числе синопии и опубликованы Маттео Марангони в 1930 году как работа Паоло Уччелло, а затем отделены и отреставрированы Дж. Рози (1969—1971). В украшении монастыря также участвовал Бернардо Буонталенти, который в 1547 году написал фреску на редкий сюжет: «Путешествие Христа в Эммаус».

Рядом с монастырем в 1295 году епископ Андреа де Моцци начал строительство укреплённого архиепископства, завершенного в 1320 году епископом Антонио д’Орсо и предназначавшегося в качестве летней резиденции флорентийских епископов. В 1337 году здание отошло к монастырю и позднее использовалось как конюшня и больница.

В 1924 году монастырь был радикально отреставрирован, и с тех пор снова принимал оливетанских бенедиктинцев.

Мемориальное кладбище монастыря 

В 1837 возникла идея устройства кладбища внутри крепостных стен монастыря. Она была реализована одиннадцать лет спустя архитектором Никколо Матасом, известным в качестве одного из авторов фасада флорентийской базилики Санта-Кроче (Флоренция) Санта-Кроче. В 1864 году архитектор Мариано Фальчини расширил территорию кладбища, за счёт земли, окружающей базилику Сан-Миниато-аль-Монте и прочие монастырские строения. Кладбище было закрыто в 1854 году. На монастырском кладбище были захоронены многие известные люди Флоренции, среди них: Карло Коллоди, создатель Пиноккио, политик Джованни Спадолини, художник Пьетро Аннигони, поэт и писатель Луиджи Уголини, актёр Томмазо Сальвини, режиссёр Марио Чекки Гори, скульптор Либеро Андреотти, писатель Джованни Папини, физик Бруно Бенедетто Росси и многие другие.

Примечания 

Достопримечательности Флоренции
Католические храмы Флоренции
Малые базилики Италии